O termo bandeirantes ou bandeirante pode referir-se a:

Bandeirantes, sertanistas da colonização da América do Sul
Grupo Bandeirantes de Comunicação, grupo de mídia brasileiro
Rede Bandeirantes, de televisão
Rádio Bandeirantes

Localidades
Bandeirante (Mariana), distrito
Bandeirante (Santa Catarina), município
Bandeirantes (Belo Horizonte), bairro
Bandeirantes (Mato Grosso do Sul), município
Bandeirantes (Paraná), município
Bandeirantes do Tocantins, município
Jardim Bandeirantes (Contagem), bairro

Vias
Avenida dos Bandeirantes, no município de São Paulo
Rodovia dos Bandeirantes, no estado de São Paulo
Rodovia Bunjiro Nakao, também conhecida como "Via Bandeirantes"

Clubes
Clube Atlético Bandeirantes, de São Carlos (São Paulo)
Bandeirante Esporte Clube, de Birigui (São Paulo)
Clube Atlético Bandeirante, do Distrito Federal (Brasil)

Outros
Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do governador do estado de São Paulo
EDP Bandeirante, empresa de energia elétrica
Toyota Bandeirante, marca de picapes
Embraer EMB-110 Bandeirante, avião
Colégio Bandeirantes
Foto Cine Clube Bandeirante

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes